

Objets 
Une cloche est un objet destiné à l'émission d'un son. Il peut être utilisé comme instrument de musique.

Par analogie de forme, on appelle aussi cloche :
 Une cloche à fromage, un ustensile de cuisine ;
 Une cloche de restaurant, également un ustensile de cuisine disposé sur une assiette ;
 Une cloche de jardinage ou cloche à légumes, est une cloche en verre ou en plastique transparent destinée à protéger les jeunes pousses de légumes ou à faire murir les fruits ou légumes (par exemple les melons), ou bien une cloche opaque, destinée à faire pousser en hauteur ou blanchir des plantes (par exemple la cloche à rhubarbe en terre cuite) ;
 Une cloche de plongée ou cloche à plongeur, un des premiers équipements qui a permis d'effectuer des travaux, des expériences ou des explorations sous l'eau ;
 Une cloche de réducteur de barbotin, une pièce de guindeau ou de cabestan, formée à l'empreinte des mailles de(s) la ligne(s) de mouillage d'un bateau ;
 Une cloche, un tube de petite taille placé à l'envers dans un tube de milieu liquide afin de déceler la formation éventuelle de gaz en microbiologie ;
 Une cloche de navire : cloche servant à la signalisation ou indications de quart.
 Une cloche, une sorte de chapeau féminin.
 Les cloches GFM, cloches JM, les cloches LG et les cloches observatoires sont les éléments de défense, fréquemment utilisés sur la ligne Maginot ;
 La cloche désigne le corps des méduses ;
 La cloche est le fruit d'une variété de pommier domestique ;
 La cloche, un format de papier ;

Vocable régional 
 Une ampoule au pied (belgicisme).

Patronyme 

 James de la Cloche (1644? - 1669?) est un prétendu fils bâtard de Charles II d'Angleterre. 
 Maurice Cloche (1907 - 1990) est un réalisateur, scénariste, producteur et photographe français.

Hydronyme 
 La Cloche est une rivière du département français d'Eure-et-Loir, affluent de l'Huisne, sous-affluent de la Loire par la Sarthe et la Maine.

Culture

Bande dessinée  
 La Cloche de l'Apocalypse est le second album de la série de bande dessinée Hellboy Aventures.

Littérature 
 Les Cloches de Bâle est un roman de Louis Aragon publié en 1934 et modifié en 1964. 
 Les Cloches de Nagasaki est un livre de Takashi Nagai paru en 1949. 
 La Cloche de détresse est l'unique roman de l'américaine Sylvia Plath, publié en 1963. 
 Le Sorcier des cloches est un roman écrit et illustré par Maurice Pommier, publié en France en 1997.

Musique 
 La Cloche est une chanson de France Gall parue en 1964. C'est une adaptation française de la chanson My Boyfriend Got a Beatle Haircut interprétée par Donna Lynn.
 Les Cloches de Corneville est un opéra-comique de Robert Planquette, sur un livret de Clairville et Charles Gabet (1877).

Presse  
 La Cloche est un journal français paru en 1869 et maintenant disparu. 
 La Cloche fêlée est un journal vietnamien qui parut entre 1923 et 1926 à Saïgon.

Cinéma et télévision 
 La Cloche tibétaine est une mini-série franco-allemande en 7 épisodes (1974).
 La Cloche, court métrage français réalisé par Charles Berling (1997).

Voir aussi  
 Le terme de cloches chinoises est utilisé pour désigner les bianzhong, des instruments anciens de la musique chinoise. 
 Une scie cloche se place sur une perceuse pour creuser des trous de large diamètre (5 à  environ).
 Une trajectoire « en cloche » désigne un chemin dans l'espace (généralement d'un projectile) en forme de parabole inversée (obus de mortier, par exemple).

Expressions  
 Se retrouver à la cloche : se retrouver à la rue (la cloche désigne la communauté des clochards).
 Marcher à cloche-pied : marcher en sautillant sur un seul pied.
 Une personne dite « cloche » est une personne peu futée.
 Quelque chose cloche : quelque chose ne va pas.
 Entendre un seul son de cloche : un seul avis ou une seule version.
 Déménager à la cloche de bois : déménager sans avertir le propriétaire, en omettant de payer le loyer. 
 Se taper la cloche : bien manger, manger à satiété, faire bombance.

Articles connexes 
 Clochette

Homonymie de titre